Tottenham Hotspur FC, een voetbalclub uit Noord-Londen in Engeland
San Antonio Spurs, een basketbalclub uit San Antonio, Texas
Witbank Spurs een voetbalclub uit Witbank, Zuid-Afrika
een kort verhaal van Tod Robbins
Engels voor Sporen (paardrijden)